Lipinka ist der Name mehrerer Orte:

Lipinka, Gemeinde im Okres Olomouc, Tschechien
Lipinka (Dobiegniew), Ortschaft in der Gmina Dobiegniew, Powiat Strzelecko-Drezdenecki, Woiwodschaft Lebus, Polen, bis 1945: Jägersburg, Kreis Arnswalde, Brandenburg/Pommern
Lipinka (Ełk), Waldsiedlung in der Gmina Ełk, Powiat Ełcki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen, bis 1945: Linde, Forsthaus, Kreis Lyck, Ostpreußen
Lipinka (Nowy Staw), Ortschaft in der Gmina Nowy Staw, Powiat Malborski, Woiwodschaft Pommern, Polen, bis 1945: Lindenau, Kreis Danzig/Westpreußen-Danzig/Westpreußen